Collision Course — совместный мини-альбом рэпера Jay-Z и рок-группы Linkin Park. Был выпущен 30 ноября 2004 года в двух версиях: на CD и DVD. После выпуска достиг первого места в чарте Billboard 200. В августе 2009 года продажи альбома только в США достигли 1 934 000 экземпляров. По всему миру было продано около пяти миллионов экземпляров.

Об альбоме 
Collision Course содержит шесть треков общей продолжительностью 21:18 и был отмечен как мини-альбом. Все треки в альбоме представлены в жанре мэшап.

DVD-релиз содержит:
 фильм о создании альбома,
 запись выступления группы в The Roxy Theatre 18 июля 2004 года,
 пять отрывков из концерта MTV Ultimate Mash-Ups,
 галерею фотографий.

Первый сингл с альбома под названием «Numb/Encore» сразу достиг высоких позиций в чартах и удерживал их около полугода. Вторым синглом стал трек «Points of Authority/99 Problems/One Step Closer», выпущенный для ротации на радиостанциях США, и не принимал участия в Billboard Charts. Видеоклипы к обеим композициям, а также клип «Jigga What/Faint» были показаны на Kerrang! TV в Великобритании.

Фактически это второй мини-альбом в истории (после «Jar of Flies» Alice in Chains 1994 года), попавший на первое место в чарте Billboard 200.

История создания 

Намерение записать мэшап-альбома совместно с Jay-Z было озвучено Майком Шинодой в 2004 году во время вручения премии «Грэмми».

Во время микширования альбома связь между Шинодой и Jay-Z поддерживалась по электронной почте. По словам Майка, они хотели переделать и переписать некоторые фрагменты песен, чтобы улучшить звучание: «Jay and I realized it’s better to re-perform the rap vocals if you’re gonna do it to a new beat because the vibe changes and you have to deliver your verse a little differently». Шинода предложил своим соратникам по группе перезаписать инструментальные версии и вокал треков, присутствующих на мэш-апе, и в конце концов обе стороны (и Jay-Z, и Linkin Park) решили переделать и выпустить записанные заново треки.

Через год после выпуска Collision Course Jay-Z стал исполнительным продюсером сольного проекта Майка Шиноды Fort Minor, в частности при записи его дебютного альбома The Rising Tied.

Помимо обычной версии, альбом был выпущен и в цензурованной версии.

Цензура 
Во второй версии альбома цензуре подверглась ненормативная лексика, а также несколько грубых, но не «матерных» выражений. Слова ass, hoe и bitch не были цензурованы. Izzo/In the End — единственный трек, который не подвергся цензуре.

Список композиций

Дополнительный контент CD 
 «Ссылки на бонусный контент»
 «Фотографии»

Список композиций на DVD 
 «The Once-In-A-Lifetime Performance — Документальный»
 «Живые выступления»:
 Dirt Off Your Shoulder/Lying from You
 Big Pimpin’/Papercut
 Jigga What/Faint
 Numb/Encore
 Izzo/In The End
 Points of Authority/99 Problems/One Step Closer
 «Специальные дополнения»:
 «MTV Ultimate Mash-Ups»
 «Фото-галерея»
 «5.1 Surround Sound»

Участники записи 

 Linkin Park
 Честер Беннингтон — вокал
 Роб Бурдон — ударные
 Брэд Делсон — гитары
 Джо Хан — запись, пластинки, семплирование
 Дэвид Фаррелл — бас
 Майк Шинода — вокал, биты, фортепиано; гитара (3)
 Jay-Z
 Jay-Z — вокал
 Производство
 Спродюсировано и смикшировано Майком Шинодой
 Аранжировка Бреда Делсона и Майка Шиноды
 Инжиниринг Майка Шиноды, Джона Эвинга и Марка Кисцула
 Мастеринг Брайана «Big Bass» Гарднера, Bernie Grundman Mastering
 Исполнительные продюсеры: Шон Картер и Linkin Park
 A&R: Том Вэйли
 Координация A&R для Warner Bros. Records: Мерни Кэмирон
 Директор по маркетингу: Питер Стендиш
 Координатор A&R: Майкл «Stick» Стефрин
 Производственный координатор: Райан ДеМарти
 Очищение семплов: Эрик Вейссман для Sample Clearance Limited
 Исполнительные продюсеры: Роб МакДермотт и Джон Минейли
 Креативный директор Warner Bros. Records: Элен Уакаяма
 Художественные директора проекта: THE FLEM и Mike Shinoda
 Дизайн: THE FLEM
 Дизайн обложки и иллюстрирование: Дэвид Чо
 Дизайн Digipak и буклета: Лоуренс Ацеррад для LAD
 Фотография: Грег Вотерманн

DVD 
 Режиссёр: Кимо Проудфут
 Продюсер: Мэтт Калтебьяно
 Монтаж: Кевин МакКалоу
 Запись звука: Гай Чарбоне
 Сведение звука: Майк Шинода
 Исполнительный продюсер: Джанет Хеэйс
 Глава производства: Джоби Бернхарт
 Post production supervisor: Jason Cohon
 For Sunset Editorial: Nazeli Kodjoian, Sin Halina Sy
 Additional footage produced by Lenny Santiago
 5.1 mixed of Roxy Performance
 DVD post producer: David May
 Associate producer: Raena Winscott
 Menu design: Sean Donelly
 5.1 mix producer: David May
 5.1 mix engineer: Ted Hall
 Assistant engineer: Bruce Balestier
 Сведение звука: Mix Magic
 Колорист: Dave Hussey
 Title graphics: Carlos
 Authoring: Cinram
 Live performance filmed July 18, 2004 at The Roxy Theatre, West Hollywood, CA
 Original concept by Michele Megan Dix & Jesse Ignjatovic

Сет-лист выступления в Roxy

Первая часть 
 Intro/Don’t Stay
 Somewhere I Belong
 Hip-Hop Medley (Step Up/Nobody’s Listening/It’s Goin' Down) **
 Breaking the Habit
 From the Inside
 Dirt Off Your Shoulder/Lying from You
 Big Pimpin'/Papercut
 Jigga What/Faint
 Numb/Encore *
 Izzo/In the End
 Points of Authority/99 Problems/One Step Closer

Вторая часть 
 Dirt Off Your Shoulder/Lying from You *
 Big Pimpin'/Papercut *
 Jigga What/Faint *
 Numb/Encore
 Izzo/In the End *
 Points of Authority/99 Problems/One Step Closer *

* — композиции, вошедшие в DVD. 
** — композиция, вошедшая в альбом «LP Underground 4.0».

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Collision Course
 Официальная страница текстов Collision Course

Мини-альбомы Linkin Park
Альбомы Jay-Z
Мини-альбомы ремиксов
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала
Хип-хоп-альбомы
Мини-альбомы Warner Records
Альбомы рэп-рока США
Мини-альбомы 2004 года
Концертные альбомы 2004 года
Концертное видео
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы Roc-A-Fella Records
Концертные альбомы Warner Bros. Records
Видеоальбомы 2004 года
Альбомы рэп-рока